Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Henrik Sundström 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Andrés Gómez (campione)
 Emilio Sánchez (semifinali)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Sergio Casal (secondo turno)

 Pablo Arraya (primo turno)
 Ramesh Krishnan (primo turno)
 Horacio de la Peña (quarti di finale)
 Diego Pérez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1986